La categoria 70 kg è stata la quinta categoria femminile di peso per il Judo ai Giochi della XXX Olimpiade; la gara si è svolta il 1º agosto 2012 presso l'ExCeL Exhibition Centre di Londra. Vi hanno partecipato 22 atlete in rappresentanza di altrettanti paesi.

La gara ha visto l'affermazione della francese Lucie Decosse che ha superato in finale la tedesca Kerstin Thiele.

Formato 
L'evento si + svolto con la formula dell'eliminazione diretta, che determina le vincitrici delle medaglie d'oro e d'argento. Le quattro atlete sconfitte ai quarti di finale si affrontano in un turno di ripescaggio; le vincitrici si scontrano con le perdenti delle semifinali per determinare le due medaglie di bronzo.

Programma

Results

Finali

Ripescaggi

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Collegamenti esterni 

F070